«Bart Stops to Smell the Roosevelts» () — второй эпизод двадцать третьего сезона мультсериала «Симпсоны». Премьера состоялась 2 октября 2011 года.

Сюжет 
Эпизод начинается с розыгрыша Бартом директора Скиннера, после чего Скиннер бросает вызов суперинтеданту Чалмерсу, заключающийся в том, сможет ли Чалмерс хоть чему-то обучить Барта. У Гарри Чалмерса получается увлечь Барта президентом Теодором Рузвельтом. Постепенно к Барту присоединились Милхаус, Нельсон, Джимбо, Керни и Дольф. После этого Чалмерс решает свозить ребят на экскурсию в лес, где Рузвельт потерял очки. На экскурсии Нельсон ломает руку, а так как это была несанкционированная поездка, миссис Манц угрожает подать на школу в суд, что приводит к увольнению Гарри. Но Барт и его друзья организуют братство для того, чтобы Чалмерсу восстановили его должность. Для этого они берут школу в заложники и выставляют свои требования. Гарри уговаривает Барта остановиться, но благодаря неуклюжему Виггаму Чалмерсу восстанавливают его должность.

Отношение публики 
Эпизод посмотрели около 6.19 миллионов человек во время первого показа этого эпизода. Он получил 3,0 по рейтингу Нильсена среди взрослых в возрасте 18-49 (на 23 процента меньше премьеры первой серии), и восемь процентов доли.

Интересные факты 
 На одной из фотографий, которые Барт просматривает в Интернете, Рузвельт сражается на боксёрском ринге с мистером Бернсом.
 Сцену на диване для этого эпизода сделал канадский аниматор Джон К., создатель культового американского сериала Шоу Рена и Стимпи.
 На 16 минуте 58 секунде можно заметить отечественную ВАЗ-2108, которая принадлежит Вилли.

Примечания

Ссылки 
 
 «Bart Stops to Smell the Roosevelts» на TV.com